Brendan Kelly kan syfta på:

 Brendan Kelly (skådespelare)
 Brendan Kelly (musiker)